Synagoga Ejn-Jakow w Mohylewie – żydowska bóżnica mieszcząca się przy ul. Wierbowej 21 w Mohylewie na Białorusi. 

Drewniany wolno stojący budynek przy ul. Wierbowej (obecnie Sadowej) rozebrany w latach trzydziestych XX wieku. Stał 50 m od rzeki Dubrowienki.

Ejn-Jakow
Mohylewie, Ej-Jakow